Miejscowości w USA:
 Cedar Lake – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Cedar Lake – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Cedar Lake (ang. Cedar Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Cedar Lake (ang. Cedar Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron